Жижи́ () может означать:

Массовое искусство 
  — новелла (1944) Колетт.
  — французский фильм 1949 года.
 Жижи — американский фильм 1958 года.
  — песня из фильма.
  — мюзикл 1973 года.
  — пьеса (1951) Аниты Лус.
 Жижи — под таким названием вышло аниме «Волшебная принцесса Минки Момо» во французском прокате.

Имя 
Gigi может являться личным именем, например, американская киноактриса Жижи Перро. При одинаковом написании латиницей, на русский язык имя транслитерируется по-разному: Жижи для французов, Джиги для итальянцев, Джиджи для англоговорящих, Гиги для испаноговорящих.

Фамилия 
  (1926—2007) — французский карикатурист, иллюстратор и архивист.

См. также 
 Гиги
 Джиджи